41184 Devogèle è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1999, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1552562, inclinata di 17,44325° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Devogèle
Corpi celesti scoperti nel 1999